Robert Aymar peut faire référence à : 

 Robert Aymar (né en 1936), un physicien français, directeur du CERN de 2004 à 2008
 Robert Aymar (1920-2005), un homme politique français